Барон Андре́й Фёдорович (Генрих Ульрих Казимир) Корф (; 1765, Курляндское герцогство — 1823, Санкт-Петербург) — государственный деятель из курляндского рода Корфов, сенатор, тайный советник. Отец графа Модеста Андреевича Корфа.

Биография 
Родился  года в Вюрцау (ныне Вирцава, Елгавский край, Латвия). Сын Фридриха Сигизмунда фон Корфа (1730—1797), курляндского землевладельца, первого витебского предводителя дворянства (с 1772 г.), который после присоединения Курляндии к России, в 1795 году был пожалован в тайные советники и стал первым белорусским губернским маршалом; был женат на Екатерине-Луизе (Каролине?) Клоппман, от которой имел трёх сыновей; Андрей — был младшим.

Воспитанник митавской гимназии Academia Petrina (1777—1781), слушал лекции в германских университетах (Лейпцигском, Гёттингенском и Страсбургском), служил сначала в Пруссии и был прусским поверенным в делах в Швеции (1792—1797).

В 1798 году перешёл на русскую службу с чином статского советника, некоторое время занимал должность старосты (назначенного верховной властью администратора) города Розиттен (ныне Резекне). Был вице-президентом юстиц-коллегии, затем в 1804—1819 гг. её президентом; 20 июля 1819 года был назначен сенатором. Был награждён орденами Св. Анны 1-й степени (2.04.1811) и Св. Владимира 3-й степени.

Оставил в рукописях много трудов, издав только «Статистический очерк Прусской монархии» (, 1791, 2-е издание 1798). Неизданными остались, частью на немецком, частью на французском языке: «Современная политическая история, собранная из современных политических газет и журналов от 1812 по октябрь 1823 г.», «Карманная книга русских законов», «История российской иерархии», «Собрание различных молитв», «Собрание всех известий, касающихся смерти Коцебу», «Географическое, историческое и политическое описание Российской империи 1812 г.» (5 частей), «История Германии с древнейших времен», истории Англии, Швейцарии, Голландии, Испании, Португалии, статистический очерк разных европейских государств. В Российской государственной библиотеке хранится его рукопись «Письмо в ложу Елизаветы к добродетели».

Умер в Санкт-Петербурге  года. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Семья 
С 26.11.1797 был женат на Генриетте фон Гейкинг; 10.07.1799 женился на Ольге Сергеевне Смирновой (10.07.1780 — 29.02.1844), в браке с которой родились дети:
 Модест (11.09.1800—02.01.1876)
 Николай (05.04.1802—?)
 Елизавета (08.02.1804—27.02.1832), была замужем за двоюродным братом бароном Николаем Фёдоровичем Корфом (1798—1831).
 Фёдор (17.09.1808—23.06.1839)
 Александр (1809—1809)
 Владимир (1810—1812)

Примечания

Литература

Ссылки 

Андрей Фёдорович
Тайные советники
Президенты Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел
Персоналии:Academia Petrina
Дипломаты Германии
Сенаторы Российской империи
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище